Флаг сельского поселения Алакуртти является официальным символом «муниципального образования сельское поселение Алакуртти Кандалакшского района» Мурманской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 28 октября 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6534.

Описание 
«Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба сельского поселения Алакуртти в синем, красном, жёлтом и белом цвете».

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом и червлёном поле, разбитом косвенно начетверо над серебряной узкой стеннозубчатой оконечностью — положенные поверх деления серебряные, с золотыми эфесами, мечи накрест, сопровождаемые вверху в лазури золотым северным сиянием, и поверх мечей — золотой ключ в пояс».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба сельского поселения Алакуртти, составленного с учётом местных особенностей: сельское поселение Алакуртти с подведомственной территорией известно в истории Великой Отечественной войны тем, что именно здесь, на рубеже «Верман», 17 сентября 1941 года, были остановлены немецко-фашистские войска, а в сентябре 1944 года отсюда началось наступление советских войск на Кандалакшском направлении. Это историческое событие нашло отражение на флаге поселения в виде двух перекрещённых мечей.

Символика меча многозначна: символ защиты, активной силы, мужества и бдительности, власти и правосудия. Сельское поселение Алакуртти расположено на границе с Финляндией, с начала советской (российской) истории села в нём дислоцируются войсковые части Министерства обороны и пограничный отряд, а с 2002 года открыт международный контрольно-пропускной пункт «Салла», что отражено ключом — символом охраны и безопасности и специальным геральдическим приёмом — стеннозубчатым делением.

Изображение жёлтого северного сияния символизирует то, что поселение находится за полярным кругом.

Красный цвет — символ кровопролитных боев, символ мужества, жизнеутверждающей силы, праздника и труда.

Голубое поле символизирует мирное небо послевоенных лет. Голубой цвет (лазурь) также символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, ясности, открытости, божественной мудрости, примирения.

См. также 
Герб сельского поселения Алакуртти

Примечания 

Флаги с изображением ключа
Флаги с изображением северного сияния
Флаги с изображением меча‎